Chilla steht für:

 Argentinischer Kampfuchs, Fuchsrasse in Südamerika
 Chilla (Gambia), Ort in Afrika
 Chilla (El Oro), Hauptort des gleichnamigen Kantons in der Provinz El Oro in Ecuador
 Kanton Chilla, Kanton in der Provinz El Oro in Ecuador
 Chilla (Einheit), altes spanisches Volumenmaß

Chilla ist der Familienname folgender Personen:

 Karl-Peter Chilla (* 1949), deutscher Kirchenmusiker
 Mercedes Chilla (* 1980), spanische Speerwerferin
 Solveig Chilla (* 1978), deutsche Pädagogin
 Tobias Chilla (* 1973), deutscher Hochschullehrer und Professor für Geographie